Français aux États-Unis peut désigner :
 la langue française aux États-Unis
 l'immigration française aux États-Unis